Александар Ђурић се може односити на:
 Александар Ђурић (1970), југословенског и српског фудбалера
 Александар Ђурић (кошаркаш) (1982), аустријско-српског кошаркаша
 Александар Д. Ђурић, (1891—1975), српског адвоката, писца и преводиоца